Matthew William Bradley (né le  à Stittsville en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Il est repêché par les Sharks de San José en , au  du repêchage d'entrée dans la LNH 1996. Bradley, qui a joué junior chez les Frontenacs de Kingston de la Ligue de hockey de l'Ontario, fait son entrée dans la Ligue nationale de hockey avec les Sharks en 2000-2001. Il porte aussi les couleurs des Penguins de Pittsburgh avant de se joindre aux Capitals de Washington en 2005.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Frontenacs de Kingston || LHO || 55|| 10|| 14|| 24|| 17|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|1996-1997 || Frontenacs de Kingston || LHO || 65|| 24|| 24|| 48|| 41|| 5|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
|1996-1997|| Thoroughblades du Kentucky ||LAH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || - 
|-
|1997-1998 || Frontenacs de Kingston || LHO || 55|| 33|| 50|| 83|| 24|| 8|| 3|| 4|| 7|| 7
|-
|1998-1999|| Thoroughblades du Kentucky ||LAH|| 79|| 23|| 20|| 43|| 57|| 10|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
|1999-2000|| Thoroughblades du Kentucky || LAH|| 80|| 22|| 19|| 41|| 81|| 9|| 6|| 3|| 9|| 9
|-
|2000-2001|| Thoroughblades du Kentucky || LAH|| 22|| 5|| 8|| 13|| 16|| 1|| 1|| 0|| 1|| 5
|-
|2000-2001|| Sharks de San José || LNH|| 21|| 1|| 1|| 2|| 19|| - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002|| Sharks de San José || LNH|| 54|| 9|| 13|| 22|| 43|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2002-2003|| Sharks de San José || LNH|| 46|| 2|| 3|| 5|| 37|| - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 82|| 7|| 9|| 16|| 65|| - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 74|| 7|| 12|| 19|| 72|| - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007|| Capitals de Washington || LNH|| 57|| 4|| 9|| 13|| 47|| - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008|| Capitals de Washington || LNH|| 77|| 7|| 11|| 18|| 74||7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2008-2009|| Capitals de Washington || LNH|| 81|| 5|| 6|| 11|| 59|| 14 ||2 || 4 ||  6 || 0 
|-
|2009-2010 ||Capitals de Washington ||LNH ||77 ||10 ||14 ||24 ||47 ||7 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2010-2011|| Capitals de Washington || LNH|| 61|| 4|| 7|| 11|| 68|| 9 ||0 || 0 ||  0 || 4 
|-
|2011-2012|| Panthers de la Floride || LNH|| 45|| 3|| 5|| 8|| 31|| - || -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013|| TuTo Turku || Mestis || 1 || 0 || 1|| 1 || 0 || - || - || - || - || -

| 175 || 67 || 88 || 155 || 82 || 19 || 3 || 9 || 12 || 15

| 675 || 59 || 90 || 149 || 562 || 47 || 3 || 8 || 11 || 8

International

|-
| 1998 ||align="left"| - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 7 || 1|| 1 || 2 || 4 || align="left" | Huitième

Références

Naissance en juin 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Panthers de la Floride
Attaquant de hockey sur glace